Димитрова — фамилия и название населённых пунктов; является женской формой фамилии .

Носители фамилии 
 Димитрова, Блага Николова (1922—2003) — болгарская писательница, поэтесса, литературный критик, вице-президент Болгарии в 1992—1993 годах.
 Димитрова, Вангелия Пандева (более известная как Ванга; 1911—1996) — болгарская женщина, которой приписывают дар предвидения.
 Димитрова, Гена (1941—2005) — болгарская оперная певица (сопрано).
 Димитрова, Йорданка (более известна под фамилией Благоева; род. 1947) — болгарская спортсменка, выступавшая в прыжках в высоту.
 Димитрова, Кристина (род. 1960) — болгарская певица.
 Димитрова, Лиляна (1918—1944) — болгарская студентка, деятельница Движения Сопротивления.
 Димитрова, Мариана (1954—2005) — болгарско-американская актриса.
 Димитрова, Ния (род. 1993) — болгарская биатлонистка, участница этапов Кубка мира в составе сборной Болгарии.

Населённые пункты

Молдавия 
 Димитрова — село в Кантемирском районе.

Приднестровье 
 Димитрова — село в Рыбницком районе.

Россия 
 Димитрова — хутор в Тимашевском районе Краснодарского края.
 имени Димитрова — посёлок в Становлянском районе Липецкой области.

Украина 
 Димитрова — село в Шахтёрском районе Донецкой области.
 Димитрова — до 2016 г. название села Украинское в Лозовском районе Харьковской области.

См. также